Чемпионат Чехии по футболу 2020/2021 — 28-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, который начался 21 августа 2020 года и завершился 29 мая 2021 года, принимали участие 18 клубов. Чемпионом Чехии в третий раз подряд стала «Славия Прага».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги 

2020/2021
Чехия
Спорт в Чехии в 2020 году
Спорт в Чехии в 2021 году